Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Ross Case 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ken Rosewall (primo turno)

  Jimmy Connors (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Denver Open 1976